Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Escambia (ang. Escambia County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Escambia (ang. Escambia County) – w stanie Floryda